La Petite Boutique des horreurs (), film américain réalisé en 1960 par Roger Corman
 Little Shop of Horrors (), comédie musicale de 1982 d'après le film de 1960
 La Petite Boutique des horreurs (), film musical américain réalisé en 1986 par Frank Oz, d'après la comédie musicale
 La Petite Boutique, adaptation du film en dessin-animé en 1991.